Ухо — многозначный термин.

 Ухо — сложный орган животных, предназначенный для восприятия звуковых колебаний.
 Ухо — элемент шрифта.
 «Ухо» — советский самиздатовский рок-журнал, подпольно выпускавшийся рок-энтузиастами в Москве.

Фамилия 
 Ухо, Илья Игнатьевич (1923—1944) — Герой Советского Союза.